ТВД — аббревиатура, может означать:
 ТВД — театр военных действий
 ТВД — терминал ввода данных
 ТВД — термовакуумный дегазатор
 ТВД — термометр выходящих газов
 ТВД — трансформатор высокого давления
 ТВД — труба выского давления
 ТВД — турбовентиляторный двигатель
 ТВД — турбовинтовой двигатель
 ТВД — турбовоздуходувка
 ТВД — трансформатор высокого давления
 ТВД — трансформатор тока встроенный с дифференциальной защитой

См. также 
  — аббревиатура латиницей